Markel steht für:

 Markel Corporation, US-amerikanisches Versicherungsunternehmen

Markel ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Markel (1920–1999), langjähriger Präsident der Max-Kade-Stiftung
 Gerhard Markel, österreichischer Musiker, siehe Springtime (österreichische Band)
 Heidi Jo Markel (* 1971), US-amerikanische Schauspielerin und Produzentin
 Howard Markel (* 1960), US-amerikanischer Mediziner und Medizinhistoriker
 Karl Markel (1883–1959), österreichischer Rodelsportler 
 Karl Emil Markel (1860–1932), deutscher Chemiker
 Martin Markel (* 1968), tschechischer Historiker
 Michael Markel (* 1937), siebenbürgisch-deutscher Germanist
 Walter Markel, österreichischer Musiker, siehe Springtime (österreichische Band) 

Siehe auch:
 Markell
 Markl 
 Markle